Cantonul Verzy este un canton din arondismentul Reims, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Baconnes || align="right" | 278 || align="right" | 51400 || align="right" | 51031
|-
| Beaumont-sur-Vesle || align="right" | 709 || align="right" | 51360 || align="right" | 51044
|-
| Chamery || align="right" | 392 || align="right" | 51500 || align="right" | 51112
|-
| Champfleury || align="right" | 515 || align="right" | 51500 || align="right" | 51115
|-
| Chigny-les-Roses || align="right" | 520 || align="right" | 51500 || align="right" | 51152
|-
| Ludes || align="right" | 628 || align="right" | 51500 || align="right" | 51333
|-
| Mailly-Champagne || align="right" | 751 || align="right" | 51500 || align="right" | 51338
|-
| Montbré || align="right" | 265 || align="right" | 51500 || align="right" | 51375
|-
| Les Petites-Loges || align="right" | 437 || align="right" | 51400 || align="right" | 51428
|-
| Puisieulx || align="right" | 352 || align="right" | 51500 || align="right" | 51450
|-
| Rilly-la-Montagne || align="right" |  || align="right" | 51500 || align="right" | 51461
|-
| Sept-Saulx || align="right" | 560 || align="right" | 51400 || align="right" | 51530
|-
| Sermiers || align="right" | 585 || align="right" | 51500 || align="right" | 51532
|-
| Sillery || align="right" |  || align="right" | 51500 || align="right" | 51536
|-
| Val-de-Vesle || align="right" | 760 || align="right" | 51360 || align="right" | 51571
|-
| Trépail || align="right" | 445 || align="right" | 51380 || align="right" | 51580
|-
| Verzenay || align="right" |  || align="right" | 51360 || align="right" | 51613
|-
| Verzy || align="right" |  || align="right" | 51380 || align="right" | 51614
|-
| Ville-en-Selve || align="right" | 287 || align="right" | 51500 || align="right" | 51623
|-
| Villers-Allerand || align="right" | 830 || align="right" | 51500 || align="right" | 51629
|-
| Villers-aux-Nœuds || align="right" | 175 || align="right" | 51500 || align="right" | 51631
|-
| Villers-Marmery || align="right" | 560 || align="right" | 51380 || align="right" | 51636
|}
 
 

Cantoane în Marne